Застружье — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Застружье — деревня в Ивановском районе Брестской области.

Россия 
 Застружье — деревня в Порховском районе Псковской области.